Vazante é um distrito da cidade de Diamante, Paraíba, Brasil. 

Distritos da Paraíba